Сент-Етьє́нн-дю-Гре, Сент-Етьєнн-дю-Ґре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 75 км на північний захід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 958 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2332,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Етьєнн-дю-Гре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-дю-Гре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон